Navnet Poul Jørgensen kan henvise til flere personer:
 Poul Johannes Jørgensen (1873-1947) – en dansk jurist og retshistoriker
 Poul Jørgensen (maler) (1882-1941) - en dansk illustrator og kunstmaler
 Poul Preben Jørgensen (1892-1973) – dansk gymnast
 Poul Jørgensen (politiker, født 1914) – dansk Venstre-politiker og folketingsmedlem
 Poul Jørgensen (journalist) (1928-2015) – en dansk journalist
 Poul Qvist Jørgensen (født 1941) – en socialdemokratisk folketingspolitiker.
 Poul Jørgensen (kemiker) (1944-) – en dansk kemiker